Filtro_astronomico#Filtri_solari
Filtro solare (cosmetica)